Терни () е провинция в Италия, в региона Умбрия.

Площта ѝ е 2122 км², а населението – около 232 000 души (2008). Провинцията включва 33 общини, административен център е град Терни.

Административно деление 
Провинцията се състои от 33 общини:

Външни препратки 
 Официален сайт